Фортуна може да се отнася до:

 богинята на съдбата и щастието от древноримската митология – Фортуна;
 астероида Фортуна 19;
 града Фортуна в САЩ на северното крайбрежие на Калифорния;
 скиора Войчех Фортуна;
 марката цигари „Фортуна“.
 Фортуна Дюселдорф, германски футболен отбор от град Дюселдорф